Hamba kan syfta på:
 Hamba, ett släkte insekter

Geografi

Komorerna 

 Hamba (ort i Komorerna), Moheli, 

Robotskapade Komorernaförgreningar